

Бейпорт — місто, штат Міннесота
 Бейпорт — переписна місцевість, штат Флорида
 Бейпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк